Organizer kan betekenen:
 sorteren van gegevens en dergelijke
 Organizer (beroep)
 een losbladige agenda
 Personal digital assistant, een elektronisch aantekenboek,ook wel "organizer" of PDA.